Roger Bourdin peut désigner :
 Roger Bourdin (1900-1973), un baryton français ;
 Roger Bourdin (1923-1976), un flûtiste français.